Патрике́ев (Патрике́ева) — русская фамилия, образованная от имени Патрикей.

Известные носители 
 Патрикеев, Василий Иванович (инок Вассиан; ок. 1470—после 1531) — русский духовный и политический деятель, публицист XVI века. Принадлежал к течению нестяжателей, возглавлял его во времена Василия III.
 Патрикеев-Булгак, Иван Васильевич (?—1498) — князь, боярин и воевода.
 Патрикеев, Иван Иванович (1871—1919) — герой Первой мировой войны. Участник Белого движения на Юге России, генерал-майор.
 Патрикеев, Иван Юрьевич (1419—1499) — князь, боярин, воевода Василия II Темного и Ивана III, по отцу прямой потомок великого князя литовского Гедимина.
 Патрикеев, Николай Нилович — советский государственный деятель, председатель Хабаровского облисполкома (1934—1936).
 Патрикеев, Новомир Борисович — русский журналист и писатель

См. также 
 Патрикеевы — известный в XV—XVI вв. княжеский род, самый старший из Гедиминовичей
 Патрикей Наримунтович
 Лиса Патрикеевна